Зайн аль-Абідін (? — 1470) — 8-й султан Кашміру в 1418—1419 і 1420—1470 роках.
 Зайн аль-Абідін ібн Ісмаїл (1692—1762) — 9-й султан Марокко з династії Алауїтів в 1741 році.
 Зін аль-Абідін бен Алі (1936—2018) — туніський політик, президент Тунісу (1987—2011).